Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet férfi futócéllövészet versenyszámát július 31. és augusztus 1. között rendezték a Camp de Tir Olympic de Mollet-ben. a 10 méteres távolság első alkalommal szerepelt az olimpiai játékok programján, a korábbi 50 m távolságú futócéllövészet váltotta fel, és itt a futó mini vadkan ábrák helyet, már egyszerű körös lőlapra lőttek.

Rekordok 
A versenyt megelőzően nem voltak rekordok új versenytávolság miatt:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Selejtező

Döntő

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező 
A versenyzők kétszer 30 lövést adtak le 10 méteres távolságról, lassan és gyorsan futó lőlapra, a selejtező első 6 helyezettje jutott a döntőbe és magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát.

Döntő

Források 
 

Sportlövészet az 1992. évi nyári olimpiai játékokon